Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tom Gullikson che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 6–4, 6–7, 7–6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (semifinali)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (campioni)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1984